Svetovno prvenstvo, je tekmovanje pri katerem se zberejo najboljši plezalci iz vsega sveta in tekmujejo. Na takšnih tekmovanjih tekmujejo v treh katergorijah.

Najprej vsi tekmovalci tekmujejo v hitrosti, pri kateri se šteje čas, imajo dva poskusa najboljši čas se šteje. Smer za hitrost je po vsem svetu enaka.

Potem tekmujejo v balvanskem plezanju To so kratke smeri, pri katerih je pomembna moč in gibanje.

Za konec pa še težavnostno plezanje- ta kategorija je najstarejša. Plezalci plezajo po smereh dolgih približno 20-30m, varuje pa jih vrv.

Športno plezanje
Športno plezanje